Батак (от турски batak) означава блато и може да се отнася за:
 Батак, град в Южна България
 Община Батак, Южна България
 Батак (село), Северна България
 Батак (язовир), Южна България
 Батак (връх), връх в Кавказ (3130 m)
 ВЕЦ Батак, Южна България
 „Батак“ или Баташки водносилов път, каскада от водноелектрически централи
 Батак – друго име на блато

 В разговорния език батак се използва и като синоним на безпорядък.

Вижте също 
 Батък, бивше село в България